Кампо де Авијасион има више значења:

 Кампо де Авијасион (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кампо де Авијасион (Чикивитлан де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо де Авијасион (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо де Авијасион (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо де Авијасион (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо де Авијасион (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо де Авијасион (Сантос Рејес Тепехиљо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо де Авијасион (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо де Авијасион, Аеропуерто Ленсеро (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо де Авијасион (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо де Авијасион (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику